

Toponyme 

 Plön est une ville de l'arrondissement de Plön (Kreis Plön) du Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne.
 Arrondissement de Plön, un arrondissement du Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne.
 Großer Plöner See, un lac situé dans l'arrondissement de Plön.
 , lac issu d'une moraine séparé du Großer Plöner See par un isthme artificiel.
 Amt Großer Plöner See, intercommunalité du Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement de Plön.
 , comté dirigé par la  et ancien territoire dans l'actuel Schleswig-Holstein.

Patronyme

Famille noble 
 , duché issu de la scission de la Maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg.

Autre personnalité 
 Fritz Plön (1906-1944), résistant communiste allemand.

Divers 
 , château qui servait de résidence au duché .

Dérivés 
 Freizeitpark Plohn, parc de loisirs situé en Saxe dans la municipalité de Lengenfeld, en Allemagne.
  (1957-), politicien allemand.
 , château fort allemand.
 , page d'homonymie
 Pseudonyme de Karl May ;
 Mari de  (1864-1944), deuxième épouse de Karl May.